Das Juniorinnendoppel der French Open 1989 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Alexia Dechaume und Emmanuelle Derly.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
1989